Laura Gasnier (* 10. Juli 1993 in Le Mans) ist eine französische Tischtennisspielerin. Sie gewann zusammen mit Tristan Flore Bronze im Mixed-Doppel bei den Europaspielen 2019. Mit der Mannschaft wurde sie einmal Jugend-Europameisterin.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Laura Gasnier Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 15. Dezember 2020)
 Laura Gasnier Spielerprofil auf der Website des Französischen Tischtennisverbandes fftt.com (französisch) (abgerufen am 15. Dezember 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Frankreich)
Teilnehmer an den Europaspielen (Frankreich)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Universiadeteilnehmer (Frankreich)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2013
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2017
Franzose
Geboren 1993
Frau